Het seizoen 1997/98 was het 60ste seizoen van de Liga 1 en het 80ste kampioenschap van Roemenië. Steaua Boekarest werd voor de zesde opeenvolgende keer kampioen en evenaarde hiermee het record van Chinezul Timișoara, dat van 1922 tot 1927 kampioen werd.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1997/98 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1997/98